César Ramos puede hacer referencia a:

César Arturo Ramos, árbitro mexicano de fútbol;
César Ramos, actor mexicano;
César Ramos yudoca mexicano;
César Ramos, beisbolista estadounidense;
César Ramos Esteban, político español;
César Ramos, piloto de automovilismo brasileño.